Ми́рдза Ма́ртинсоне (; род. 16 августа 1951, Рига, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская актриса театра и кино.

Биография 
Училась в Народной студии киноактёра (1971), затем поступила на театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, который окончила в 1974 году и стала актрисой Рижского художественного академического театра драмы им. Я. Райниса (ныне Театр Дайлес), на сцене которого играет и в настоящее время.

Кинодебют актрисы состоялся в 1970 году: Мирдза Мартинсоне исполнила эпизодическую роль в фильме «Стреляй вместо меня» режиссёра Яниса Стрейча.

Популярность Мирдзе Мартинсоне принесла роль Джинни Гордон в фильме «Мираж», снятом в 1983 году режиссёром Алоизом Бренчем по мотивам романа Джеймса Хедли Чейза «Весь мир в кармане».

Личная жизнь 
 Бывший муж — латвийский актёр Мартиньш Вердиньш (младший) (р. 25 января 1941);
 Дочь — Мадара Мартинсоне (р. 1978);
 Сын — Мартиньш Матисс Вердиньш (р. 1989)

Творчество

Роли в кино 

  — Стреляй вместо меня — Акулинушка
  — Клав — сын Мартина — Мира
  — Нападение на тайную полицию — Аустра
  — Стрелы Робин Гуда — Леди Анна
  — Смерть под парусом — Тони Гилмор
  — Эта опасная дверь на балкон — Эдита
  — Мужчина в расцвете лет — Велта
  — Будьте моей тёщей! — Инга
  — Большая новогодняя ночь — эпизод
  — Незаконченный ужин — Сара Муберг  — Ждите «Джона Графтона» — Елена Павловна  — Испанский вариант — Мэри Пейдж  — Забытые вещи — фирмачка  — Красные колокола — Бэсси Битти  — Личная жизнь Деда Мороза — жена Роберта  — Мираж — Джинни Гордон (главная роль; озвучила Ирина Губанова)
  — Погода на август — Регина, мать Илмара  — Полёт через Атлантический океан — француженка  — Богач, бедняк — Кейт  — Когда сдают тормоза — Лигита  — Нужна солистка — Хелга  — Малиновое вино — Дина  — Мальчик-с-пальчик — Мать Леса  — Мы обвиняем — Барбара  — Тайная прогулка — Ниёле, разведчик Красной армии с позывным «Беркут», литовка (главная роль)
  — Все против одного — Лоретта Хартер  — Охота на дракона — Иветта  — Семья Зитаров — Анна  — Отряд специального назначения — Лидия Лисовская  — Фотография с женщиной и диким кабаном — Юдита  — Стечение обстоятельств — актриса  — Тапёр — Мара  — В петле — Спулга Нарковска  — Паук (Zirneklis) — мать Виты
  — Синдром одержимости — Маргарита  — Жернова судьбы — Намеда  — Мистерия старой управы — поклонница Маэстро  — Душечка Моника — Моника  — Дама в автомобиле в очках и с ружьём
  — Единственный мой грех — Лаура, хозяйка галереи  — Тётушки — преподаватель  — Мамы 3
  — Сын — сиделка''

Роли в театре 
 Čigāniete / Dāma / tauta — (K.Lāča, J.Elsberga, E.Mamajas «Oņegins», 2013)
 Rembēniete («Trīnes grēki», 2012)
 Māte (E. Sniedzes «Pasaka par vērdiņu — 2012», 2011)
 Madmuazele Šušū (M. Sebastiana «Noslēpumainā zvaigzne», 2011)
 Parīzes bordeļa madāma («Trīs Sprīdīši: turp un atpakaļ», 2011)
 Sāra Bernāra (O. Eskina «Duets», 2010) и др.

Примечания

Ссылки 
 
 Мартинсоне Мирдза. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Театр Дайлес